Хартмансдорф може бити:

 Хартмансдорф бај Кирхберг, општина у округу Цвикау, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Хартмансдорф (Гера), општина у округу Грајц, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Хартмансдорф (Ајсенберг), општина у округу Зале-Холцланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Хартмансдорф (Кемниц), општина у округу Средња Саксонија, у њемачкој покрајини Саксонија.